Der Begriff Croesus ist:

 der lateinische Name des letzten Königs Lydiens, siehe Krösus
 der veraltete wissenschaftliche Name einer Gattung der Blattwespen, siehe Craesus
 der Titel einer Oper, siehe Croesus (Oper)
 Croesus Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller